Les adhérents directs de l'UDF regroupaient, sous le sigle UDF-AD, tous les membres de l'UDF n'adhérant pas à l'une des formations de la Confédération. En 1991, lors des élections internes, les adhérents directs recueillent 8,6% des voix.

Une tentative de fusion avec le Parti radical valoisien au sein d'un mouvement baptisé Réforme et République échoue en août 1995 lors de l'université d'été du parti. Plusieurs personnalités politiques ont rejoint les adhérents directs, comme Charles Millon, Gratien Ferrari, Amédée Imbert, Hervé Mariton, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Jean     Proriol, Francis Galizi, Dominique Paillé, François Loos ou Aymeri de Montesquiou.

Philippe Mestre fut le délégué général de cette composante dont la majorité des membres, à l'instar d'Hervé Mariton et Pierre-André Wiltzer, a par la suite rejoint l'UMP.

Le bulletin du courant, intitulé Convictions, paraît sous la direction d'Ernest Cartigny, assisté de Jean-Michel Genestier et Françoise Barquin.

En 1998, la Force Démocrate (FD), le Pôle Républicain, Indépendant et Libéral (PRIL-UDF) et les "adhérents directs" (AD) fusionnent dans la Nouvelle UDF.

Références 

Union pour la démocratie française
Ancien parti politique en France
Parti politique fondé en 1978
Parti politique de la Cinquième République (France)